Vieillevigne, commune française de la Haute-Garonne
 Vieillevigne, commune française de la Loire-Atlantique
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France